Frogner (Oslo), een wijk in Oslo, Noorwegen
Frogner (Lillestrøm), een plaats in de Noorse gemeente Lillestrøm, provincie Viken